Naselja u Hrvatskoj:
 Mačkovac (Voćin), naselje u općini Voćin
 Mačkovac (Vrbje), naselje u općini Vrbje

Naselja u BiH:
 Mačkovac (Bosanska Gradiška, BiH), naselje u općini Bosanska Gradiška
 Mačkovac (Lopare, BiH), naselje u općini Lopare
 Mačkovac (Uskoplje, BiH), naselje u općini Uskoplje

Naselja u Srbiji:
 Mačkovac (Kruševac, Srbija), naselje u općini Kruševac
 Mačkovac (Kuršumlija, Srbija), naselje u općini Kuršumlija